Саут-Пасс-Сити — невключённая территория в округе Фримонт штата Вайоминг в США.

История 

Город Саут-Пасс-Сити появился в 1867 году, когда в окрестностях было открыто золотоносное месторождение Карисса. Одновременно были основаны города Атлантик-Сити и Майнерс-Делайт. За счёт золотоискателей население города быстро выросло до 1000 человек. В 1869 году по предложению представителя Саут-Пасс-Сити Уильяма Брайта законодательное собрание территории Вайоминг ввело избирательное право для женщин. В том же 1869 году в город приехала Эстер Хобарт Моррис, которая в следующем году была назначена мировым судьёй, таким образом став первой женщиной-судьёй в США. После окончания золотой лихорадки население начало уменьшаться, и в 1872 году в городе осталось только несколько сотен человек. Короткое возрождение город пережил во времена Великой депрессии. Месторождение Карисса было закрыто в 1950-х годах. Сейчас территория является Национальным историческим памятником.

Примечания

Ссылки 

 South Pass City Historic Site
 South Pass City State Historic Site. Wyoming Division of State Parks and Historic Sites
 South Pass City. Wyoming State Historic Preservation Office

Невключённые территории Вайоминга
Населённые пункты округа Фримонт (Вайоминг)